Kanaglia – singolo di DrefGold del 2017
 Kanaglia – album di DrefGold del 2018
 Kanaglia – mixtape di DrefGold del 2016